Districtul Jackson sau Districtul civil Jackson (conform originalului, Jackson Township) se poate referi la mai multe districte civile din multiple state ale Statelor Unite ale Americii.

Arkansas (14) 

 Districtul Jackson, Arkansas (dezambiguizare) (toate 14)

Illinois (două) 

 Districtul Jackson, comitatul Effingham, statul  (conform JK Tw EF-IL);
 Districtul Jackson, comitatul Will, statul Illinois (conform JK Tw WL-IL) --  (cele 02);

Indiana (47) 

 Districtul Jackson, Indiana (dezambiguizare) (toate 47)

Iowa (32) 

 Districtul Jackson, Iowa (dezambiguizare) (toate 32)

Kansas (9) 

 Districtul Jackson, Kansas (dezambiguizare) (toate 09)

Minnesota (unul) 

 Districtul Jackson, Scott, statul  (doar 01).

Missouri (33) 

 Districtul Jackson, Missouri (dezambiguizare) (33)

New Jersey (unul) 

 Districtul Jackson, Ocean, statul  (doar 01).

North Carolina (3) 

 Districtul Jackson, Carolina de Nord (dezambiguizare) (cele 03)

North Dakota (unul) 

 Districtul Jackson, Sargent, statul  (01).

Ohio (37) 

 Districtul Jackson, Ohio (dezambiguizare) (toate 37)

Oklahoma (3) 

 Districtul Jackson, Oklahoma (dezambiguizare) (toate 03)

Pennsylvania (18) 

 Districtul Jackson, Pennsylvania (dezambiguizare) (toate 18)

South Dakota (două) 

 Districtul Jackson, comitatul Charles Mix, statul  (conform JK Tw CM-SD);
 Districtul Jackson, comitatul Sanborn, statul Dakota de Sud (conform JK Tw SB-SD) (cele 02);

Vezi și 

 
 Listă de locuri numite după Andrew Jackson
 Jackson (dezambiguizare)
 Comitatul Jackson (dezambiguizare)
 Districtul Jackson (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Arkansas (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Illinois (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Indiana (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Iowa (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Kansas (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Missouri (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Carolina de Nord (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Ohio (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Oklahoma (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Pennsylvania (dezambiguizare)
 Township (Statele Unite ale Americii)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii